Filmek
 Bigyó felügyelő (1999), David Kellogg filmje
 Bigyó felügyelő 2. (2003), Alex Zamm filmje
 Bigyó felügyelő karácsonyi mentőakciója (1992), Chuck Patton rajzfilmje
 Bigyó felügyelő utolsó esete (2002), Michael Maliani rajzfilmje
 Bigyó felügyelő legnagyobb dobása (2005), Ezekiel Norton 3D-s számítógépes animációs filmje

Televíziós sorozatok
 Gógyi felügyelő (1983–1986), amerikai–kanadai–francia–német–angol–japán rajzfilmsorozat, Bruno Bianchi rendezésében
 Gadget Boy & Heather (1995–1998), amerikai–francia rajzfilmsorozat
 Bigyó felügyelő (2001–2003), kanadai–francia rajzfilmsorozat, Bruno Bianchi rendezésében
 Gógyi felügyelő (2015), kanadai 3D-s számítógépes animációs sorozat, Phillip Stamp, William Gordon és Pedram rendezésében